Il Queen's Club Championships 1995 (conosciuto pure come Artois Championships per motivi di sponsorizzazione) è stato un torneo di tennis giocato sull'erba. 
È stata la 93ª edizione del Queen's Club Championships, 
che fa parte della categoria ATP World Series nell'ambito dell'ATP Tour 1995.
Si è giocato al Queen's Club di Londra in Inghilterra, dal 12 al 19 giugno 1995.

Campioni

Singolare 

 Pete Sampras ha battuto in finale  Guy Forget 7–6 (7–3), 7–6 (8–6)

Doppio 

 Todd Martin /  Pete Sampras hanno battuto in finale  Jan Apell /  Jonas Björkman 6–4, 6–2

Collegamenti esterni
 

 
ATP Tour 1995